Tlanipatla kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Tlanipatla, Eduardo Neri, Guerrero, 
 Tlanipatla, Chilapa de Álvarez, Guerrero, 

Robotskapade Mexikoförgreningar